Хилов Константин Львович — советский оториноларинголог, заслуженный деятель науки РСФСР (1947).

Биография 
В 1917 году после окончания Военно-медицинской Академии в Петрограде в должности военного врача участвовал в оказании медицинской помощи раненым на Южном, Западном фронтах, в Карелии.

Проходил специализацию на кафедре ушных, горловых и носовых болезней ВМА под руководством В. И. Воячека. С 1923 года ассистент этой кафедры.

С 1934 по 1957 год заведующий кафедрой оториноларингологии 2-го Ленинградского медицинского института, одновременно заместитель директора института по научной части и научный руководитель Ленинградского НИИ по болезням уха, горла, носа и речи.

В 1936 году ему присвоена ученая степень Доктор медицинских наук.

В 1938 году присвоено ученое звание профессор. В годы Великой Отечественной войны консультант эвакогоспиталей Ленинграда.

С 1957 года Хилов по рекомендации академика Академии медицинских наук Владимира Игнатьевича Воячека возглавил кафедру оториноларингологии Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова.

С 1970 года являлся нНаучным консультантом этой же кафедры. К. Л. Хиловым сконструированы особые качели, которые состоят из четырёх параллельных и подвижных на осях брусков, к ним прикреплена доска с сидением, куда усаживают исследуемого. Благодаря такому устройству брусков, качели при своих раскачиваниях остаются всё время параллельными полу, приподнимаясь над ним и опускаясь то выше, то ниже.

Научная деятельность 
К. Л. Хилов — автор свыше 140 научных работ, посвященных теоретическим и практическим проблемам оториноларингологии.

Во время Великой Отечественной войны им были предложены оригинальные приемы диагностики и удаления огнестрельных инородных тел при ранениях головы.

К. Л. Хиловым внесен значительный вклад в изучение вопросов авиационной медицины, в частности имеющих большое значение для отбора и тренировки летчиков.

Им были разработаны оригинальные методы слухулучшающих операций, предложены новые инструменты и оптические приборы для микрохирургии уха.

Ленинская премия присуждена К. Л. Хилову за усовершенствование и широкое внедрение в лечебную практику операций по восстановлению слуха у больных отосклерозом.

За работу «Функция органа равновесия и болезнь передвижения» он был награждён Большой золотой медалью им. Я. Пуркинье университета в Брно (ЧССР).

Хилов — создатель крупной научной школы. Под его руководством выполнено 10 докторских и 32 кандидатские диссертации. Он неоднократно представлял Российскую медицинскую науку на международных конгрессах в Москве, США, Франции и других странах. Был почётным членом научных обществ ряда европейских стран.

Научные труды 
 «Опыт двойного вращения» — Журнал ушных, носовых и горловых болезней, 1929 год.
 «К вопросу о роли и значении вестибулярного аппарата в авиации» — Труды секции авиамедиков", 1938 год.
 «Вестибулометрия при профессиональном отборе на лётную службу» — «Сборник трудов Центральной научной психофизиологической лаборатории по изучению лётного труда ГВФ СССР», Москва, 1936 год.
 «Кора головного мозга в функции вестибулярного анализатора» — Москва-Ленинград, 1952 год.
 «Избранные вопросы теории и практики космической медицины с позиций лабиринтологии» — Ленинград, 1964 год.
 «Отосклероз» — 2-е издание, Ленинград, 1965 год.
 «Функция органа равновесия и болезнь передвижения» — Ленинград, 1969 год.

Ссылки 
 Хилов К. Л.
 Хилов Константин Львович
 Личности
 Кронштадт
 Медицинский Некрополь
 Словари
 Опыт Хилова

Примечания